Бега́нский — фамилия. Известные носители:

 Беганский, Михаил Павлович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда (1973).
 Беганский, Павел Викентьевич (род. 1981) — белорусский футболист, центральный нападающий.